Les Bordes (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Les Bordes (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Les Bordes (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Les Bordes (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Les Bordes (Hiszpania)

Zobacz też 
 Bordes